Aylva State van Filens
 Aylva State van Schraard
 Aylva State van Ternaard
 Aylva State van Witmarsum